Catherine Michel (1932-2006), journaliste gastronomique suisse ;
Catherine Michel (née en 1948), harpiste française.